Лимб — многозначный термин.

 Лимб ( — рубеж, край) — в католицизме место пребывания не попавших в рай душ, не совпадающее с адом или чистилищем.
 Лимб — кольцо с равномерно расположенными штрихами (делениями), важная часть угломерных инструментов.
 Лимб — видимый край диска Луны, Солнца или планеты в проекции на небесную сферу.
 Лимб роговицы — место сочленения роговицы со склерой, область шириной около , богатая сосудами, питающими роговую оболочку.
 «Лимб» — канадский мистический триллер Винченцо Натали (2013).

См. также 
 
 
 Лимба